Бутиролактон:
 
 γ-Бутиролактон